

Anno 
 97 o 97 a.C.

Matematica 
 97 (numero)

Chimica 
 97 è il numero atomico del Berkelio (Bk), un attinide.